«» — ежемесячное издание (журнал) военного министерства Болгарии, позднее - министерства народной обороны Народной Республики Болгария и министерства обороны Республики Болгария.

История 
Выпуск журнала начала в январе 1923 года Артиллерийская инспекция военного министерства Болгарии. При редакции журнала в Софии действовали Центральная артиллерийская библиотека и фонд "Артилерийски преглед" (на средства которого в 1920е - 1930е годы было выпущено несколько учебников, книг и брошюр).

В журнале публиковали материалы по вопросам истории, современного состояния и развития артиллерии и артиллерийских войск.

Начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис осложнил положение Болгарии, ассигнования были уменьшены и тираж журнала был сокращен. 

В 1960 году в ходе реформы органов военной печати издание журнала было прекращено, с 1961 года материалы о артиллерии публиковали в общевойсковом журнале «Армейски преглед».

В 2007 году выпуск журнала был возобновлён на факультете артиллерии, ПВО и коммуникационно-информационных систем Национального военного университета им. Васила Левского.

Литература 
 «Артилерийски преглед», № 1, 1923 
 Български периодичен печат, 1844-1944: анотиран библиографски указател. / съст. Димитър П. Иванчев; общ. ред. Т. Боров, Г. Боршуков, Вл. Топенчаров. T. 1 (А - М). София, "Наука и изкуство", 1962. стр.62 
 «Артилерийски преглед», № 1, 2007 

Военные журналы Болгарии
Печатные издания, возникшие в 1923 году